Новое монашество, или Неомонастицизм () — современное воплощение древней традиции христианского монашества, недавно получившие развитие в некоторых протестантских и католических общинах.

Происхождение 

Трудно точно определить начало движения нового монашества. Некоторые сообщества «Движения Иисуса» (), которые сейчас соотносят с новым монашеством, существуют с   годов. Другие хорошо известные общины, такие как The Simple Way в штате Филадельфия, созданы в середине 90-х. Беда Гриффитс, католический монах-бенедиктинец-камальдул, возглавлявший в 1968 1993 годах совместный христианско-индуистский ашрам в Индии, часто говорил, что будущее монашества в том, чтобы быть «»; он продвигал новый взгляд на монашескую жизнь.

Идеи и терминология «нового монашества» были разработаны Джонотаном Вилсоном () и изложены в изданной в 1998 году книге под названием «Жить праведно в мире, разбитом на куски» ().

В действительности Вилсон занимался воплощением идей идей философа Аласдера Макинтайра и теолога Дитриха Бонхёффера, сказавшего ещё в 1935 году: «Возрождение церкви, несомненно, придёт только в виде новой формы монашества, не имеющей со старой ничего общего, кроме полного отсутствия компромиссов в жизни по Нагорной Проповеди, учению Христа». Видя, что местные сообщества людей приходят в упадок, и уже ничто не может поддерживать нравственные устои жизни в них, Макинтайр закончил свою книгу «После добродетели» () словами надежды на приход «другого Святого Бенедикта». Этим он хотел сказать, что кто-нибудь в нынешние времена сможет привести других людей к возрождению нравственности и добродетели через создание сообщества или общины. В своей книге  не только пожелал такого, но также изложил своё видение путей к осуществлению этого через сохранение христианских традиций в будущем.

В соответствии со своим пониманием сути «нового монашества»,  предложил четыре признака, общие с традиционным христианским монашеством:

 это будет «восстановление конечной цели этого мира», которая открылась в Иисусе, и достижима через исцеление «фрагментации мира», подчинение всей жизни владычеству Христа;
 этого могут достичь «цельные Божьи люди», которые живут и работают ради Христа в любое время и при любых обстоятельствах, не создавая искусственного разделения между «религиозным духовным деланием» и «мирскими заботами»;
 порядок будет поддерживаться не через возрождение прежних монастырских уставов и правил, но через исполненное радости послушание, которое может быть достигнуто в маленьких группах учеников, практикующих взаимное наставление, исправление и примирение так же, как это делали первые ученики Христа;
 это будет «основано на фундаменте глубокой теологической рефлексии и приверженности», через которые церковь сможет возродить свою жизнь и своё свидетельство миру.

Лето 2004 года стало определяющим моментом для общественного движения «нового монашества». Тогда представители многих существующих общин и учебных курсов собрались в городе Дарем (штат Северная Каролина), где они совместно обрисовали что-то вроде «правила жизни», известного как «Двенадцать норм» нового монашества. Эта встреча состоялась в ново-монашеской общине «Rutba House», среди членов-основателей которой были Джонотан Вилсон-Хартгроув, чья книга возбудила это движение, () и Лия Вилсон-Хартгроув () его дочь.

Общий раздел

Ценности 
В большинстве новомонашеских общин придают большое значение следующему:

 Жизнь в размышлении, молитве и созерцании.
 Совместное жительство (возможны разные варианты в зависимости от конкретной общины);
 Гостеприимство
 Обязательство практической помощи бедным

«Двенадцать норм» нового монашества 
Двенадцать Норм Нового Монашества выражают общее для множества новомонашеских общин:

 Перемещение в «заброшенные места Империи» [на границы общества, подальше от суеты].
 Разделение экономических ресурсов с нуждающимися членами общины
 Гостеприимство для странников
 Горькое сожаление о расовом разделении внутри церкви, совмещённое со стремлением к немедленному примирению.
 Смиренное послушание Церкви телу Христовому.
 Осознанное следование пути Христа и правилам общины, подобное древнему монастырскому послушанию (новициату).
 Воспитание в духе общей жизни членов идейной общины.
 Поддержка одиноких безбрачных наравне с моногамными супружескими парами и их детьми.
 Близость мест жительства членов общины, следующих общему правилу жизни.
 Забота о будущем всей Земли, данной нам Богом, наряду с поддержкой локальной экономики.
 Миротворчество среди насилия и разрешение конфликтов внутри общины, как было заповедано в Евангелии от Матфея, 
 Приверженность практике «непрестанной молитвы»

Отличия от «традиционного» христианского монашества 
Это движение отличается от других христианских монашеских объединений по многим признакам:

 Характерные для традиционного монашества требования безбрачия, бедности и строгого послушания в новомонашеских общинах соблюдаются не так строго, как, например, в традиционных католических монашеских орденах вроде бенедиктинцев, цистерцианцев и базилиан.
 Члены общины не всегда живут все в одном месте, хотя географическая близость приветствуется.
 В отличие от традиционных монастырей, движение «нового монашества» допускает и семейные пары. Так, новомонашеская община «Springwater» в Портленде (штат Орегон) принимает в члены как безбрачных одиночек, так и семейные пары. Большинство традиционных форм христианской религиозной жизни не допускает женатые пары. Однако, некоторые римско-католические и англиканские ордена, известные как «Третий орден», «секулярные» или «мирские» ордена, принимают и женатых, исповедующих духовные ценности ордена (включая францисканцев и доминиканцев).
 Члены движения не носят монашескую религиозную одежду ().

Список рекомендованной литературы

См. также 
 :en:L'Arche
 Дитрих Бонхёффер
 Дороти Дэй
 Екатерина Дохерти
 Идейная община
 Шейн Клайборн
 :en:Movement for a New Society

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христианское монашество